Сезон 2020—2021 годов стал для футбольного клуба «Арсенал» 66-м в его истории и 6-м в высшем дивизионе России.

В чемпионате клуб был на грани вылета, всё решилось в последнем туре: «оружейники» уступили «Уфе», но их спасло то, что «Ротор», также претендовавший на вылет, сыграл вничью с «Рубином» и остался на 15-м месте, тем самым заработав прямое понижение в классе. Из-за отмены стыковых матчей клубы, занявшие 13-е и 14-е места сохранили прописку в высшем дивизионе.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб 

Расходы:900.000

Пришли в аренду

Ушли из клуба 

Доходы:1.800.000

Ушли в аренду 

Общие расходы: 900.000

Общие доходы:  1.800.000

Итого:  900.000

Товарищеские матчи

Чемпионат России

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок России

Группа 3

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Бомбардиры

Примечания 

Сезоны ФК «Арсенал» Тула
Сезон 2020/2021 российских футбольных клубов
Чемпионат России по футболу 2020/2021